Thulehuset ist der Name mehrerer Häuser in Schweden:

 Thulehuset (Stockholm, Kungsträdgårdsgatan)
 Thulehuset (Stockholm, Sveavägen)
 Thulehuset (Sundsvall)
 Thulehuset (Umeå)
 Thulehuset (Göteborg)